Луна́ чаще всего используется в значениях:
 Луна — естественный спутник Земли.
 Луна — богиня, персонализирующая спутник Земли.
 Луна — общее обозначение естественных спутников планет.
 Луна — астрологический символ.
 Луна — синоним месяца, как периода календарного времени.

Также используется в следующих значениях:

Наука и технологии 
 Луна — серия советских межпланетных станций для изучения Луны и космического пространства.
 Луна — ракета-носитель 8К72 (на базе МБР Р-7А).
 Луна — советский тактический ракетный комплекс.
 Луна-М — советский тактический ракетный комплекс.
 Луна — оптическая система посадки на авианосец.

Персоны 
 Луна (род. 1971) — болгарская певица.
 Луна (род. 1974) — нидерландская певица.
 Луна (род. 1990) — украинская певица.
 Луна, Адриана (род. 1984) — филиппино-мексиканская модель и порноактриса.
 Луна, Алекс (род. 1986) — украинский певец.
 Луна, Адриан (род. 1992) — уругвайский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Луна, Антонио (род. 1991) — испанский футболист, левый защитник.
  (1866—1899) — генерал филиппинской армии, участник филиппино-американской войны.
 Луна, Бигас (1946—2013) — испанский кинорежиссёр, сценарист, художник.
 Луна, Браулио (род. 1974) — мексиканский футболист, полузащитник сборной Мексики по футболу.
 Луна, Диаденис (род. 1975) — кубинская дзюдоистка.
 Луна, Диего (род. 1979) — мексиканский актёр и танцор.
 Луна, Диего (футболист) (род. 2000) — венесуэльский футболист.
 Луна, Диогенес (род. 1977) — кубинский боксёр-любитель, чемпион мира 2001 года, призёр Олимпийских игр 2000 года и Панамериканских игр 1999 года.
 Луна, Карлос (род. 1982) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Росарио Сентраль».
 Луна, Мануэль Наварро (1894—1966) — кубинский поэт, журналист и революционер.
 Луна, Феликс (1925—2009) — аргентинский писатель, поэт, историк.
 Луна, Хорхе Луис (род. 1986) — аргентинский футболист, полузащитник «Эстудиантеса».
 Луна, Хуан (1857—1899) — филиппинский художник, участник филиппинской революционной антиколониальной войны, брат генерала Антонио Луна.
 Луна, Увальдо (род. 1993) — мексиканский футболист.

Составные фамилии 
 Альваро де Луна (ок. 1390—1453) — коннетабль Кастилии, великий магистр ордена Святого Иакова и фактический правитель страны при короле Хуане II.
 Луна Писарро, Франсиско Хавьер де (1780—1855) — перуанский священник и политический деятель.
 Мендоса-и-Луна, Хуан де (1571—1628) — испанский дворянин, писатель и чиновник высокого ранга.
 Фернандес Луна, Карлос (род. 1996) — испанский футболист, нападающий клуба «Севилья».

Вымышленные персонажи 
 Луна Лавгуд — персонаж историй о Гарри Поттере.
 Луна — принцесса в My Little Pony: Friendship is Magic.
 Луна — персонаж-предатель в Ratchet & Clank: Size Matters.
 Луна — кошка в метасерии «Сейлор Мун».

Топонимы 
 Луна — древний город на севере Италии.
 Луна — муниципалитет в испанской провинции Сарагоса.
 Луна — район (комарка) в испанской провинции Леон.
 Луна — административно-территориальный округ в штате Нью-Мексико, США.

Россия 
 Луна — посёлок в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Луна — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Луна — посёлок в Белевском районе Тульской области.
 Луна — деревня в Якшур-Бодьинском районе, ликвидирована в начале семидесятых.

Составные названия 
 Валье-де-ла-Луна — пустынная местность и туристическая достопримечательность на севере Чили.
 Ровере-делла-Луна — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Тренто.

Кинематограф 
 «Луна» — фильм, СССР (1965)
 «Луна» () — драматический фильм, Италия (1979)
 «Луна-44» () — фантастический фильм, Германия (1990)
 «Луна 2112» () — фантастический фильм, Великобритания (2009)
 «Луна» — мистический телесериал, Россия (2015)
 «Луна» — короткометражный мультфильм (2011)
 «Я Луна» — аргентинский молодёжный телесериал (2016)

Прочее 
 Луна-рыба — представитель отряда иглобрюхообразных.
 «Луна-44» — передача «Радио России».
 «ЛУНа» — команда КВН из Челябинска, вице-чемпион Высшей Лиги КВН 2006 года.
 «Louna» — российская рок-группа.
 Nokia 8600 Luna — мобильный телефон.
 «Луна — суровая хозяйка» (в других переводах — «Луна жёстко стелет», «Восставшая Луна»; ) — фантастический роман Роберта Энсона Хайнлайна.
 Luna — тема оформления в Windows XP.
 Луна — 18-я карта Старших арканов колоды Таро.

См. также 
 Луна-парк (значения)
 Луна Педженга
 Moon (значения)
 Чёрная луна
 Красная луна